Бакушевич Іванна Всеволодівна (1954) — український вчений-економіст, педагог. Завідувач кафедри менеджменту ТДТУ (1994).
 Бакушевич Ярослав Михайлович (1954) — український вчений-економіст, педагог. Ректор Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій.